Антена — радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль
 Антени — органи чуття деяких членистоногих 
 Антена (медіагрупа) — співтовариство регіональних медіа Черкаської області